Пётр Приходько:
 Приходько, Пётр Самойлович (род. 1924) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Приходько, Пётр Сергеевич (1918—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Приходько, Пётр Фёдорович (1920—2006) — советский и белорусский поэт, переводчик.